Schriftforscher steht für:
 ein Wissenschaftler, der sich mit alten Schriften beschäftigt, siehe Paläographie
 ein Wissenschaftler, der Heilige Schriften erforscht, siehe Heilige Schrift
 ein Wissenschaftler, der die Bibel erforscht, siehe Biblische Exegese

Der Schriftforscher steht für:
 Der Schriftforscher, eine 1906 bis 1911 erschienene Studienzeitschrift des Schweizer Predigers Franz Eugen Schlachter

Siehe auch:
 Bibelforscher